San Blas heißen folgende geographische Objekte:

in Argentinien:
 Departamento San Blas de los Sauces, Provinz La Rioja, Argentinien
 Bahía San Blas, Ort in Argentinien
 San Blas de los Sauces, Ort in Argentinien

in Ecuador:
 San Blas (Cuenca), Parroquia urbana im Kanton Cuenca, Provinz Azuay
 San Blas (Imbabura), Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton San Miguel de Urcuquí der ecuadorianischen Provinz Imbabura
 San Blas (Quito), städtische Gemeinde der Hauptstadt Quito, Ecuador

in Mexiko:
 Municipio San Blas, Gemeinde im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 San Blas (Nayarit),  Kleinstadt im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 San Blas (Sinaloa),  Ort im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 San Blas (Zacatecas),  Ort im Bundesstaat Zacatecas, Mexiko

in Panama:
 San Blas, früherer Namen für ein autonomes Gebiet an der Ostküste Panamas, siehe Guna Yala

in Spanien:
 San Blas (Teruel), Ort in Teruel, Spanien
 San Blas (Zamora), Ort in Zamora, Spanien
 San Blas (Madrid), Stadtteil von Madrid, Spanien
 San Blas (Teneriffa), Naturschutzgebiet auf Teneriffa

San Blas bezeichnet außerdem:
 zahlreiche Kirchen (Iglesia de San Blas), siehe Blasiuskirche
 San Blas Bay, Bucht im Nordosten der Insel Gozo, Malta
 San-Blas-Inseln, Inselgruppe im Karibischen Meer

Siehe auch:
 Sankt Blasius